23-й Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ прошёл с 17 по 19 июня 2011 года в Белграде (Сербия).

Результаты

Мужчины

Каноэ

Байдарки

Женщины

Каноэ

Байдарка

Медальный зачёт 

|-
|1||align=left|||6||2||2||10
|-
|2||align=left|||4||5||3||12
|-
|3||align=left|||4||4||1||9
|-
|4||align=left|||4||1||3||8
|-
|5||align=left|||2||1||0||3
|-
|6||align=left|||1||2||3||6
|-
|7||align=left|||1||1||2||4
|-
|8||align=left|||1||1||1||3
|-
|9||align=left|||1||0||3||4
|-
|10||align=left|||1||0||0||1
|-
|11||align=left|||0||3||1||4
|-
|12||align=left|||0||1||2||3
|-
|13||align=left|||0||1||1||2
|-
|rowspan=3|14||align=left|||0||1||0||1
|-
|align=left|||0||1||0||1
|-
|align=left|||0||1||0||1
|-
|17||align=left|||0||0||2||2
|-
|18||align=left|||0||0||1||1
|-
!colspan=2| Total || 26 || 26 || 26 || 78
|}

Ссылки 
 Результаты чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ 2011 года

Чемпионаты Европы по гребле на байдарках и каноэ
Международные спортивные соревнования в Белграде
Июнь 2011 года
Спорт в Сербии в 2011 году
гребля на байдарках и каноэ